Mbambao Mtsanga est une ville de l'union des Comores, situé sur l'île d'Anjouan.

Histoire

Démographie 
En 2002, sa population est estimée à  habitants.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Démographie de l'Union des Comores
 Comores (pays) et Anjouan
 Villes de l'Union des Comores

Ville d'Anjouan